Siempre Viva kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Siempre Viva (ort i Filippinerna), Cagayandalen, Province of Isabela,

Mexiko 

 Siempre Viva, Mexiko, ort, Sonora, Caborca, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar